El nombre de Dorchester puede referirse a:

En Inglaterra:

Dorchester (Dorset), capital del condado de Dorset.
Dorchester (Oxfordshire), también conocido como Dorchester-on-Thames.

En Canadá:

Dorchester (Nuevo Brunswick)
Dorchester (Ontario)

En Estados Unidos:

Dorchester (Boston)
Dorchester (Illinois)
Dorchester (Nebraska)
Dorchester (Nuevo Hampshire)
Dorchester (Texas)
Dorchester (Wisconsin)
Condado de Dorchester (Maryland)
Condado de Dorchester (Carolina del Sur)